

Patronyme
 Charles-Joseph van Helmont, (1715-1790), bourgeois de Bruxelles est un compositeur, claveciniste et organiste belge.
 François-Mercure Van Helmont, (1614-1698), fut un médecin, alchimiste et kabbaliste.
 Jean-Baptiste Van Helmont, (1579-1644), est un alchimiste, chimiste, physiologiste et médecin originaire des Pays-Bas espagnols.
 Zeger Jacob van Helmont, (1683-1726), est un peintre belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme